Saints bezeichnet:
 Saints, französische Commune déléguée in der Gemeinde Beautheil-Saints im Département Seine-et-Marne
 Saints-Geosmes, französische Gemeinde im Département Haute-Marne
 Saints-en-Puisaye, französische Gemeinde im Département Yonne (bis 2012 nur Saints)
 Saints, französischer und englischer Ausdruck für Heilige, siehe Sankt
 The Saints, australische Punk-Band

Saints bezeichnet folgende Sportmannschaften:
 Newmarket Saints, kanadische Eishockeymannschaft
 New Orleans Saints, US-amerikanische Footballmannschaft
 Northampton Saints, britische Rugbymannschaft
 St. Paul Saints, US-amerikanische Eishockeymannschaft

Siehe auch: 
 Saintes (Begriffsklärung)
 All Saints